Gilbert Lewis kan verwijzen naar:

Gilbert Lewis (scheikundige), een Amerikaanse scheikundige
Gilbert Lewis (acteur), een Amerikaanse acteur